Термин кесон има више значења.

 Кесон је затворена подводна структура.
 Кесон је тип дубоког темеља.
 Кесонска болест је декомпресиона болест.